Der Scottish League Cup wurde 1962/63 zum 17. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 11. August 1962 und endete mit dem Finale am 27. Oktober 1962 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers in den Wettbewerb die sich im Vorjahresfinale gegen Heart of Midlothian durchgesetzt hatten. Im diesjährigen Endspiel trafen die Hearts auf den FC Kilmarnock. Die Hearts erreichten zum fünften Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1955, 1959, 1960 und 1962. Die Killies konnten nach 1953 und 1961 zum dritten Mal das Finale erreichen. Die Hearts gewannen das Finale durch ein Tor von Norrie Davidson mit 1:0 und holten zum vierten Mal den Titel. Die Killies verloren zum dritten Mal das Endspiel im Ligapokal. In der gleichen Saison wurden die Killies hinter den Glasgow Rangers Vizemeister in der Liga. Die Hearts wurden Tabellenfünfter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1962.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 3. und 5. September 1962.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 12. September 1962. Die Rückspiele fanden am 19. September 1962 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 10. Oktober 1962.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1962/63 bei statto.com

1962/63
Fußballsaison 1962/63